Jureczko:
 Eugeniusz Jureczko (ur. 1939) – polski duchowny katolicki
 (Włodzimierz) Jacek Jureczko (1972-2007) – polski działacz katolicki i społeczny